Та́со Нико́лас Ставра́кис (; род. 12 июля 1957, Кантон, Огайо, США) — американский актёр кино и телевидения, каскадёр и постановщик трюков, наиболее известный по фильмам Джорджа Ромеро «Рассвет мертвецов» (1978), «Рыцари на колёсах» (1981) и «День мертвецов» (1985).

Биография 
Родился 12 июля 1957 года в Кантоне (Огайо, США) в греческой семье.

После окончания Университета Карнеги — Меллон, где он изучал изящные искусства, Тасо играл в офф-бродвейских спектаклях.

Близкий друг и университетский однокашник Тома Савини.

Фильмография

Ссылки 
 Тасо Ставракис в IMDb
 Taso Stavrakis
 Taso Stavrakis

Википедия:Биографии современников
Каскадёры США
Мастера спецэффектов